37-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в феврале-августе 1978 года. Обладателем Кубка в пятый раз стало киевское «Динамо». Предыдущий обладатель Кубка московское «Динамо» выбыло в 1/4 финала. В этом розыгрыше вновь все этапы кроме финала стали играть в два матча.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Поскольку «Динамо» (Киев) также стало чемпионом СССР 1977 года, то оно участвовало в Кубке чемпионов, а «Шахтёр» (Донецк) получил право на участие в Кубке кубков.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1978 году